Ola Vigen Hattestad (né en 1982), fondeur norvégien
Stine Lise Hattestad (née en 1966), skieuse acrobatique norvégienne
Trine Hattestad (née en 1966), lanceuse de javelot norvégienne